Chad Allen (aktor)
 Chad Allen (baseballista)
 Chad Allen (curler)
 Chad Allen (koszykarz)